Oberzirknitz ist der Name folgender Orte:

 Oberzirknitz (Gemeinde Jagerberg), Ortschaft von Jagerberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Oberzirknitz (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark